Brandon Peterson (schrijver) (1969), een Amerikaans schrijver van stripboeken
 Brandon Peterson (voetballer) (1994), een Zuid-Afrikaans voetbaldoelman